Fontené ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges Fontené (1848–1923), französischer Mathematiker
 Robert Fontené (1892–1980), französischer Maler